Die Scottish Football League Division One wurde 1963/64 zum 64. Mal ausgetragen. Es war zudem die 67. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 21. August 1963 und endete am 21. April 1964. In der Saison 1963/64 traten 18 Vereine in insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 34. Mal in der Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Die Rangers qualifizierten sich als Meister für die folgende Europapokal der Landesmeister Saison-1964/65. Der Vizemeister, sowie die Dritt- und Fünftplatzierte, der FC Kilmarnock, Celtic Glasgow und Dunfermline Athletic qualifizierten sich für den Messestädte-Pokal. Als unterlegener Pokalfinalist qualifizierte sich der FC Dundee für den Europapokal der Pokalsieger. Queen of the South und der FC East Stirlingshire stiegen in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 32 Treffern Alan Gilzean vom FC Dundee.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Dundee United
 New Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1963/64 bei statto.com
 Scottish Division One 1963/64 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1963/64
1963 64